Wagenhofen ist der Ortsname von

 Wagenhofen (Dischingen), Ortsteil der Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Wagenhofen (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Wagenhofen (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Wagenhofen (Pfaffenhofen an der Glonn), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau, Bayern
 Wagenhofen (Rohrenfels), Ortsteil der Gemeinde Rohrenfels, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Wagenhofen (Westhausen), Ortsteil der Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg